Zajdy ist ein polnischer Ortsname:
 Zajdy (Olecko), Ort in der Gmina Olecko, Powiat Olecki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1938 Sayden, 1938 bis 1945 Saiden, Kreis Oletzko/Treuburg, Ostpreußen
 Zajdy (Świętajno), Ort in der Gmina Świętajno, Powiat Olecki, Woiwodschaft Ermland-Masuren